Иоганн Шейбель:
 Шейбель, Иоганн Готтфрид (Johann Gottfried Scheibel; 1783—1843) — немецкий лютеранский богослов.
 Шейбель, Иоганн Эфраим (Johann Ephraim Scheibel; 1736—1809) — немецкий математик и астроном.

Примечания